Beuerle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Michael Beuerle (1941–2015), deutscher Chor- und Orchesterleiter
 Herbert Beuerle (1911–1994), deutscher Kirchenmusikkomponist
 Maurus Gerner-Beuerle (1903–1982), deutscher evangelischer Theologe, Pastor, Mundartdichter

Siehe auch:
 Bäuerle
 Beurle